Департамент Сан-Хавьер  () — департамент в Аргентине в составе провинции Санта-Фе.

Территория — 6929 км². Население — 30959 человек. Плотность населения — 4,50 чел./км².

Административный центр — Сан-Хавьер.

География 
Департамент расположен на востоке провинции Санта-Фе.

Департамент граничит:
на севере — с департаментом Хенераль-Облигадо
на востоке — с провинциями Корриентес, Энтре-Риос
на юге — с департаментом Гарай
на западе — с департаментами Сан-Хусто, Вера

Административное деление 

Муниципалитеты
Сан-Хавьер  ()
Коммуны
Алехандра ()

Касике-Арьякайккен  ()
Колония-Дуран  ()
Ла-Брава  ()
Романг   ()

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

 Департаменты провинции Санта-Фе